Мазуров Віктор Данилович (* 1943) — радянський та російський математик, член-кореспондент РАН.
 Мазуров Кирило Трохимович (1914—1989) — білоруський радянський партійний та державний діяч, перший заступник голови Ради Міністрів СРСР, член Політбюро (Президії) ЦК КПРС.
 Мазуров Костянтин Герасимович (1908—1978) — радянський залізничник, Герой Соціалістичної Праці.
 Мазуров Пилип Савелійович (1903—1954) — старшина РА, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.

 Мазурова Катерина Яківна — радянська акторка. У 1970-х роках — краєзнавчий діяч Івановської області. Заслужена артистка РРФСР (1951).

Також 
 Мазур
російські прізвища